Apium junceum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jonathan S. Stokes. Apium junceum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
junceum